Fontigens proserpina är en snäckart som först beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1940.  Fontigens proserpina ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
proserpina